Bretons (taal), een Eiland-Keltische taal, die ondanks haar classificatie op het vasteland wordt gesproken
 Bretons (volk), een Keltisch volk dat zijn wortels heeft in Bretagne, in het huidige Frankrijk